



Населені пункти 
Селище міського типу:
 Іванків — Київська область, Вишгородський район, колишній районний центр (до 17 липня 2020 року)
Села:
 Іванків — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Іванків — Житомирська область, Житомирський район, Станишівська сільська громада
 Іванків — Житомирська область, Житомирський район, Оліївська сільська громада
 Іванків — Київська область, Бориспільський район
 Іванків — Київська область, Фастівський район
 Іванків — Тернопільська область, Чортківський район

Заказник 
 Іванків — ботанічний заказник, Івано-Франківська область

Особистості 
 Іванків Євген (1921) — журналіст, поет, перекладач, церковний діяч. Псевдонім — Євген Крименко.
 Іванків Тарас Степанович — заслужений артист України.

Див. також 
 Іванков